Пења Редонда има више значења:

 Пења Редонда (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Редонда (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Редонда (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику